Евге́ний Си́львиевич Дани́ни (7 июля 1894 года, Санкт-Петербург — 1954, Ленинград?) — советский учёный, биолог,  профессор, доктор биологических наук, первый декан биологического факультета Молотовского университета (1931–1941), заведующий кафедрой гистологии Пермского медицинского института и заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Молотовского университета (1942–1946), профессор Ленинградского педиатрического медицинского института. Старший сын архитектора Сильвио Данини.

Биография 
Родился в семье царскосельского архитектора Сильвио (Валентина) Амвросиевича Данини (1867–1942). В 1917 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

С 1918 года — преподаватель кафедры нормальной гистологии Пермского университета, ассистент профессора А. А. Заварзина (до 1922 года).

В 1925 году стал приват-доцентом Пермского университета, а с 1930 года — Пермского медицинского института и Уральского сельскохозяйственного института.

В 1927–1928 — заместитель декана педагогического факультета Пермского университета.

С 1931 года — сначала завотделением, затем, с 1933 года, — первый декан биологического факультета Пермского университета. В этой должности (с небольшими перерывами: два месяца в 1933 году деканом был ботаник П. А. Генкель, половину 1935 года деканом был зоолог В. А. Захваткин, часть 1936 года, с 3 июня, деканом был  зав. каф. морфологии и систематики растений В. А. Крюгер) работал до 1941 года.

Одновременно с 1931 года являлся профессором и заведующим гистологической лабораторией Биологического научно-исследовательского института. В 1930-е годы — ученый секретарь и член коллегии БНИИ, а в 1935 году — исполняющий обязанности директора.

В 1935 году за проведённые исследования получил степень доктора наук биологии без защиты диссертации.

С 1942 года работал заведующим кафедрой гистологии Пермского медицинского института и заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии Молотовского университета.

С 1946 года — профессор Ленинградского педиатрического медицинского института.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Научные труды 
В своих исследованиях Е. С. Данини изучал переходный эпителий мочеотводящих путей у ряда млекопитающих и смог выяснить причину разногласий по вопросу о строении и количестве слоёв переходного эпителия, а также об особенностях его гистогенеза и камбиальности. Помимо этого, он провёл экспериментально-гистологические исследования тканей речного рака и выяснил морфологический состав соединительной ткани, генетические взаимоотношения между её клеточными элементами, источники и способы возникновения основного вещества.

Примечания

Источники и ссылки 
 Жук В. В. Данини Евгений Сильвиевич // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 41-42.
 Евгений Сильвиевич Данини // Министерство здравоохранения Пермского края.
 1946-1954 (Е. С. Данини) // Гистология.
 Данини Евгений Сильвиевич // Костицын В. И.  Пермский университет в 2004 году: юбилейные и памятные даты ученых и Героев Советского Союза. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2004. 143 с. С. 59. ISBN 5-8241-0360-7.

Доктора биологических наук
Биологи СССР
Преподаватели ПГМУ
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели медицинского факультета Пермского государственного университета
Преподаватели биологического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы биологического факультета Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета